Эли́за:
  — женское имя. 
 Элиза Дулитл — героиня пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» (1912).
 Элиза — сценический псевдоним итальянской певицы Элизы Тоффоли (род. 1977).

В музыке 
 «» — опера Томаса Арна на либретто Ричарда Ролта (Лондон, Театр в Хеймаркете, ).
 «» — комическая опера Луиджи Керубини (Париж, Театр Фейдо, ).
 «Элиза» — опера Симона Майра на либретто Гаэтано Росси (Венеция, театр Сан-Бенедетто, ).
 «К Элизе» — фортепианная пьеса Людвига ван Бетховена (1810, опубликована в 1867).

В кинематографе 
 «Элиза, жизнь моя» — фильм Карлоса Сауры (Испания, 1977).
 «Элиза» — фильм Жана Беккера с Ванессой Паради и Жераром Депардьё в главных ролях (Франция, 1995).
 «Элиза» — телевизионный сериал по мотивам романа Ричардсона «Памела, или Вознаграждённая добродетель» (Италия, 2003—2005).
 «» — телевизионный сериал, продолжение сериала «Элиза» (Италия, 2007).

Другое 
 (956) Элиза — астероид главного пояса, открытый в 1921 году.
 Элиза — виртуальный собеседник, компьютерная программа, написанная Джозефом Вейценбаумом в 1966 году.
 Eliza — визуальная новелла 2019 года.
  — чистокровная верховая, победитель скачек.
 «» — список судов с таким названием.
 «» — бронзовая скульптура, установленная на реке Суон, Австралия (2007).

См. также